Il doppio del torneo di tennis Kuala Lumpur Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Kuala Lumpur Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Nduka Odizor e Paul Wekesa (tds n. 2). In finale hanno sconfitto Jonathan Canter e Bruce Derlin (tds n. 1) con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di Serie

  Jonathan Canter /  Bruce Derlin (primo turno)
  Nduka Odizor /  Paul Wekesa (campioni)

 Assente
  Steve DeVries /  Ted Scherman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Kuala Lumpur Challenger 1990